Диего Симоне (; род. 26 декабря 1989, Буэнос Айрес) — аргентинский гандболист, выступает за французский клуб «Монпелье» и сборную Аргентины.

Карьера 
Клубная
Диего Симоне начинал играть в гандбол во Аргентине, где играл за аргентинский и бразильский клубы . В 2009 году, Диего Симоне переехал в Испанию где 2 сезона выступал за клуб Торревьеха.
В 2011 году, Диего Симоне перешёл в французский клуб Иври. В первом же сезоне Иври играл в финале кубка Франции. В 2013 году, Диего Симоне переходит в клуб Монпелье. Диего Симоне вместе с клубом выиграл 2 раза Кубок французской лиги в 2014 и 2016 году и кубок Франции в 2016 года. 
В сборной
Диего Симоне играет за сборную Аргентину. За сборную Аргентины, Диего Симоне  сыграл 84 матча и забил 242 гола.

Награды 
 Кубок французской лиги: 2014, 2016
 Кубок Франции: 2016
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2018
 Лучший центральный полусредний: 2014

Личная жизнь
У Диего Симоне есть 2 брата, Себастиан и Пабло, также профессиональные гандболисты. Себастиан Симоне выступает за испанский клуб Адемар Леон, а Пабло Симоне выступает за испанский клуб Бенидорм.

Статистика 
Статистика Диего Симоне сезона 2018/19 указана на 16.1.2019.

Примечания 

Гандболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Иври»
Чемпионы Панамериканских игр по гандболу